A RJ-186 é uma importante rodovia do noroeste do estado do Rio de Janeiro.

Com 102 quilômetros de extensão, liga a divisa com o estado de Minas Gerais, no município de Santo Antônio de Pádua, à sede do município de Bom Jesus do Itabapoana.

Partindo do distrito de São Pedro de Alcântara, passa pelo distrito de Marangatu, e pela sede de Santo Antônio de Pádua, onde cruza com a RJ-116. Logo depois segue pelos distritos de Ibitiguaçu e Monte Alegre, e atravessa o município de São José de Ubá, do qual é o principal acesso. Em Itaperuna, cruza com a BR-356 e passa por diversas localidades rurais, até chegar a Bom Jesus, na divisa com o Espírito Santo.
 
Em diversos trechos, a rodovia encontra-se em precário estado de conservação, com isso fez em que o Governo do estado a colocasse entre as rodovias que estaram a ser concessionada.

Ligações externas 
 Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro
 Mapas rodoviários do Brasil e dos estados (arquivos PDF para download)
 Ministério dos Transportes

Rodovias do estado do Rio de Janeiro
Geografia de Santo Antônio de Pádua (Rio de Janeiro)
Bom Jesus do Itabapoana